В'язь (Leuciscus idus) — риба родини коропових.
 В'язь — один з типів кириличного декоративного письма.
 В'язь — назва арабського письма у східних слов'ян.

Див. також 
 В'яз (значення)